Доге (, ; иногда также , , ,  или ) — интернет-мем, впервые ставший популярным в 2013 году. Обычно содержит фотографию собаки породы сиба-ину по имени Кабосу, часто с текстом на фотографии, набранным в Comic Sans MS с использованием различных цветов. Текст записывается на , используя формат «such X» (), «many X» (), «very X» () и «so X» (). Также обычно используется слово «wow».

Более поздние вариации мема с использованием фотографий сиба-ину происходят из блога Shiba Confessions в Tumblr. Тем не менее первое использование намеренно неправильно произносимого «doge» относится к июню 2005 года, когда слово было упомянуто в интернет-сериале . В августе 2013 года изображения с мемом часто публиковались на сабреддит r/MURICA пользователями имиджборды /b/ в 4chan. Поиск термина doge в Google Trends показывает быстрый рост популярности, появившийся в октябре 2013 года и продолжившийся в следующем месяце. В ноябре 2013 года мем получил широкое распространение по всему Интернету. В дальнейшем Google создала пасхальное яйцо: когда doge meme набирается в поисковую строку YouTube, весь текст на сайте отображается в разноцветном Comic Sans MS, похожем на используемый в меме (ныне не работает).

Мем занял 12-е место в списке MTV «50 вещей поп-культуры, за которые мы должны благодарить её»  в 2013 году.  сравнила формат текста, используемый в меме, со стилем lolcat. Изображение, обычно ассоциируемое с мемом, изображает суку сиба-ину по имени Кабосу и взято из блога документирования ежедневной активности этой собаки. Произношение слова doge имеет несколько вариантов, что привело к спорам о правильности того или иного варианта. 13 декабря 2013 года doge был назван «лучшим мемом» 2013 года сайтом Know Your Meme.

В декабре 2013 года была анонсирована новая криптовалюта Dogecoin, став первой в своём роде, которая базируется на интернет-меме.

В конце декабря 2013 года материал в стиле мема выпустили члены Конгресса США. Huffington Post прокомментировал это как смерть мема doge из-за этого использования.

В мае 2020 года в Интернете начал распространяться новый мем «Качок Доге и Чимс», который использовали в тех случаях, когда сравнивают одно и то же явление в прошлом и настоящем.

См. также 
 Lolcat — мем с кошками
 Это фиаско, братан
 Большой Шлёпа
 NAFO

Примечания 

Интернет-мемы, появившиеся в 2013 году
Собаки в культуре и искусстве
Собаки в интернете